El término Chucuito puede referirse a:
Una localidad situada a 14 km de Puno sobre el Lago Titicaca: Chucuito;
La Provincia de Chucuito, en el Departamento de Puno.
La Península de Chucuito, accidente morfológico del Lago Titicaca, en el Perú.
Un barrio del Distrito de Callao, en el Perú.